Лига Леумит 1985/1986 — 34-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1985/1986
Израиль
Израиль
1985 год в Израиле
1986 год в Израиле